Жердя — збірна назва жердин.
 Жердя — діалектна (полтавська) назва воротила вітряка.

Топонім 

 Жердя (Жердь) — річка в Україні
 Жердя — село, Хмельницька область, Чемеровецький район